Blăgești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Blăgești (Bacău), Gemeinde im Kreis Bacău
 Blăgești (Vaslui), Gemeinde im Kreis Vaslui

 Blăgești (Iași), Dorf im Kreis Iași